Condorcet (Drôme): uma comuna na região de Auvérnia-Ródano-Alpes na França
Marquês de Condorcet: filósofo e matemático francês
Condorcet (couraçado): couraçado operado pela Marinha Nacional Francesa

Desambiguações de topônimos